Qusar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qusar (distriktshuvudort), 
 Qusar Rayonu, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar